Aqua a Yu Yu Hakusho - A szellemfiú egyik mellékszereplője.

Története 
Ő egy 14 éves fiú (Született: Február 10-én). A hét gonosz egyikévé vált mikor megnézte a Sötét fejezetek című filmet. Képessége, hogy vérrel tudja manipulálni a vizet, amelyből vízi-szörnyek születnek. Minél több vért áldoz, annál grandiózusabb teremtényeket tud létrehozni, ezeket pedig három dimenziós börtönnek használja (Egy elmélet szerint akkor alakult ki ez a képessége miután szemtanúja volt az emberek sötét tetteinek és látta vízbe fulladni a megkínzott áldozatokat). Kuwabarával való küzdelme után átáll hozzájuk, és elmondja nekik a tervüket. Sensui ezt lehallgatja, és elindul, hogy bosszút álljon rajta, Kuwabarát pedig elrabolja, mert ő birtokolja a Dimenziós Pengét (Jigen Tou). Ezután Aqua elvezeti őket a barlanghoz, ahol a szellemátjáró van. Elkezdődnek a csaták, először Mitarai Kiyoshi (Aqua) küzd meg játékmesterrel (Amanuma Tsukihito), akinek a birodalmában a videojátékokban bekövetkezett halálesetek kiterjednek a valóságra is. Ő is egy gyermek tulajdonképpen, akit Kurama legyőz, a csaták után azonban Koenma feltámasztja. Megküzdenek Ínyenccel is, akiről kiderül, hogy az Idősebb Toguro. Kuramának végül sikerül legyőznie. Utánuk Yusuke és Sensui küzd meg egymással a barlangban, majd az alvilágban. A döntő csata után Mitarai visszatér a városba, és soha többet nem használja a képességét. Jelentkezik a Kaiun Gakuen iskolába ahol el is nyeri a felvételt. Szüleivel és nővérével éli tovább az életét.

Társai 
Shinobu Sensui (Sötét angyal) Itsuki (kapuőr) Kamiya Minoru (Doki)
Hagiri Kaname (lövész) Amanuma Tsukihito (játékmester) Makihara Sadao (ínyenc)

Tervük 
Az a tervük, hogy hidat vernek a szellemvilág és az emberek világa között. Előttük már Sakyo is meg akarta valósítani, de nem sikerült neki, mert meghalt a viadalon. Sikerült nekik, de lényeges eredményt nem értek el vele, mert nem jönnek át a szörnyek.

Filmszereplők